APO nebo Apo může být:

hory a vrchy
 Apo (sopka) – nejvyšší hora Filipín, sopka, která se nachází na ostrově Mindanao a měří 2954 m n. m.

řečtina
 řecké ἀπό apo znamená „proti“, stalo se základem i dnes hojně využívaných slov apostrofa, nebo Apologeta 

bankovnictví
 Apobank.de (Deutsche Apotheker und ÄrzteBank) – německá banka

politika
 Außerparlamentarische Opposition – politické protestní hnutí v Západním Německu v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století

přírodní vědy
 apolipoprotein – bílkovinná složka lipoproteinů
 apokatorenoidy – „nekompletní“ karotenoidy s částí řetězce oxidativně odštěpenou

Externí odkazy 
 Apobank.de, Německá banka Apobank, Německy, Domovské stránky této banky